Choe ist 

 eine Schreibweise des koreanischen Familiennamens Choi, für Personen des Namens siehe dort
 eine Form der altgriechischen Vasen, siehe Chous